Lake Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lake Creek Township (Iowa)
 Lake Creek Township (Missouri)
 Lake Creek Township (North Carolina)
 Lake Creek Township (South Dakota)